O Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2009/2010 contou com 8 clubes, acabando com o título do GD Direito.

Final 

25/04/2010 GD Direito - AEIS Agronomia, 22-12 (No Estádio Nacional do Jamor)

3.º e 4.º Lugares

24/04/2010 CDUL - CF Belenenses, 28-19

1/2 Finais (2ª Mão)

17/04/2010 GD Direito - CF Belenenses, 24-13

18/04/2010 AEIS Agronomia - CDUL, 20-8

1/2 Finais (1ª Mão)

10/04/2010 CF Belenenses - GD Direito, 11-9

11/04/2010 CDUL - AEIS Agronomia, 19-32

CN da Divisão de Honra/Super Bock - Fase Apuramento

Calendário 

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=364&id3=579&id4=181&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=365&id3=580&id4=181&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=365&id3=581&id4=181&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=366&id3=583&id4=181&o=false

http://institucional.fpr.pt/competicao_nacional/historico.asp?id=30&id2=366&id3=582&id4=181&o=false

Campeonato Português de Rugby